Agent (von lateinisch agere „Treibender, Handelnder“; englisch für „Vermittler“) oder weiblich Agentin steht für:

 Agent (Nachrichtendienst), Angehöriger eines Nachrichtendienstes oder Privatperson, die mit diesem zusammenarbeitet
 Agent (Ökonomie), Akteur innerhalb eines ökonomischen Modells
 vermittelnde Person, siehe Agentur
 Software-Agent, Kommunikationsknoten oder Computerprogramm in einem (Funk-)Netzwerk
 Agent*In, ehemaliges Internetprojekt Anti-Gender-Networks-Information als Online-Lexikon

Österreich und Schweiz:
 Makler, Vermittler einer Gelegenheit zum Abschluss von Verträgen
 Handelsvertreter, selbständiger Absatzhelfer

Werktitel:
 Die Agentin, original The Operative, Spionage-Thriller von Yuval Adler (2019)

Siehe auch:
 Alias – Die Agentin (US-Fernsehserie)
 Callcenteragent (Dialogmarketing)

 Agens (Begriffsklärung)